Pierwszy rząd Sada al-Haririego (2009–2011)
 Drugi rząd Sada al-Haririego (2016–2019)
 Trzeci rząd Sada al-Haririego (2019–2020)